El término inglés glory hole puede hacer referencia a:

Glory hole: agujeros en paredes para realizar prácticas sexuales.

Glory hole: grandes agujeros en la tierra originados por extracción minera.

También se denominan glory hole a los aliviaderos tubulares en algunas presas.